Василий Болдырев:
 Болдырев, Василий Георгиевич (1875—1933) — русский генерал-лейтенант.
 Болдырев, Василий Ксенофонтович (1850—1916) — русский генерал-лейтенант, начальник Алтайского округа (1892—1900)
 Болдырев, Василий Николаевич (1872—1946) — российско-американский физиолог и гастроэнтеролог.
 Болдырев, Василий Фёдорович (1883—1957) — российский энтомолог, почетный член Всесоюзного энтомологического общества, Заслуженный деятель науки РСФСР.